Skalierung (oder das Skalieren) bezeichnet:

 allgemein die Zuordnung nach Größenordnung
 in der Mathematik die Multiplikation mit einer Zahl, siehe Skalarmultiplikation
 in der Statistik und Messtechnik eine Eigenschaft von Merkmalen beziehungsweise Variablen, siehe Skalenniveau
 in der multivariaten Statistik ein Bündel von Verfahren, um Objekte räumlich anzuordnen, Multidimensionale Skalierung
 in der Geodäsie der genaue Maßstabsfaktor
 in der Psychologischen Diagnostik die Skalenbildung durch Normierung (Psychologische Diagnostik)
 in der digitalen Bildbearbeitung die Größenänderung eines digitalen Bildes, siehe Skalierung (Computergrafik)
 die Verkleinerung der elektronischen Bauelementmaße mit jeder Technologiegeneration, siehe  Skalierung (Mikroelektronik)
 unterschiedliche Verfahren im Marketing, siehe Skalierung (Marketing)
 in der Informationstechnik die Erhöhung der Leistungsfähigkeit durch Hinzufügen von Ressourcen und in der Betriebswirtschaftslehre die Erweiterbarkeit und Wachstumsfähigkeit eines Geschäftsmodells – siehe Skalierbarkeit
 in der Kühl- bzw. Kraftwerkstechnik die unerwünschte Kristallisation von schwer löslichen Salzen in Rohren – siehe Fouling (Kühlwasser) #Mikrofouling (Scaling)

Siehe auch:

 Skala, Skalar
 Bildskalierung
 Skaleneffekt (Ökonomie), Skalenfaktor (Kosmologie)
 Urban Scaling, Phänomen, dass in wachsenden Städten der Wohlstand schneller steigt als die Einwohnerzahl